L'Initiative est un groupe militaire fictif qui joue un rôle important dans la saison 4 de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Histoire fictive 
Au service du gouvernement américain, l'Initiative dispose d'un centre de recherches souterrain situé sous le campus de l'Université de Sunnydale et est sous la direction de Maggie Walsh. Sous couvert de capturer des démons et des vampires (définis sous le terme générique d'Hostiles sub-terrestres), l'Initiative poursuit en secret des buts plus sinistres comme celui de créer des hybrides entre démons et êtres humains pour qu'ils servent de super-soldats. L'Initiative pratique également diverses expériences sur les démons et vampires capturés, implantant notamment à Spike sa puce qui l'empêche de s'en prendre aux êtres humains.

Le professeur Maggie Walsh poursuit des expériences sur et à l'insu de ses hommes, notamment Riley Finn, en leur faisant prendre des produits qui améliorent considérablement leurs capacités physiques mais sont très dangereux pour la santé de son utilisateur (comme on le voit dans les épisodes Stress et Quand Spike s'en mêle). Son projet ultime (révélé dans l'épisode Piégée) est la création d'Adam, créature hybride entre humain, démon et robot. Mais ce projet tourne au fiasco avec l'évasion d'Adam qui se retourne contre ses créateurs et, à l'issue de l'épisode Phase finale, le gouvernement abandonne définitivement le projet Initiative. Néanmoins, d'anciens soldats membres de l'Initiative, comme Riley et Graham Miller, sont employés plus tard par l'armée dans le cadre d'opérations visant à éliminer des démons.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Riley Finn
 Maggie Walsh
 Forrest Gates

Bibliographie 

Personnage de Buffy contre les vampires
Organisation de fiction

sv:Buffy och vampyrerna#The Initiative